Старочеркасское сельское поселение — муниципальное образование в Аксайском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Старочеркасская.

География 
Общая площадь муниципального образования составляет 8500 квадратных километров.

История 
По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляет 3345 человек.

Геральдическим советом были утверждены флаг и герб Старочеркасского сельского поселения. Символы помещены в государственный геральдический регистр РФ, им присвоены номер 11184 и 1183.

Достопримечательности 
 Культурно-исторический туристический комплекс «Казачий Дон». Его территория расположена вблизи административного центра Старочеркасского сельского поселения. В 2011 году на территории комплекса проходили «Святочные гуляния», которые состоялись 15 и 16 января. Основной тематикой мероприятия было воссоздание святочных гуляний прошлых столетий. Во время праздника, организованного в «Казачьем Доне», соединяются основы современного праздника, православного праздника и казачьи развлечения. Планируется, что впервые во время праздника будет проведен конкурс ледяных скульптур, участники мероприятия будут строить ледяной замок. Можно будет прокататься на лошадях и санях. В 2015 году во время празднования юбилея культурно-исторического комплекса «Казачий Дон» в мероприятии принимал участие «Ростелеком». Была организована свободная зона доступа Wi-Fi. Праздник проходил в станице Старочеркасской. Мероприятие посетило около 3000 гостей.

Административное устройство 
В состав Старочеркасского сельского поселения входят:
 станица Старочеркасская
 хутор Краснодворск
 хутор Рыбацкий

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Старочеркасское сельское поселение на интернет-портале Аксайского района
 Сайт Старочеркасского сельского поселения

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Аксайского района